WTA-toernooi van Guadalajara 1 2022, een toernooi van categorie "WTA 250" (21–27 februari)
 WTA-toernooi van Guadalajara 2 2022, een toernooi van categorie "WTA 1000" (17–23 oktober)